Debi Diamond (Vale de São Fernando, Califórnia, 1 de maio de 1965) é uma atriz pornográfica e modelo norte-americana. Apareceu em seu primeiro filme pornográfico em 1983.

Reconhecimento

AVN Awards
 Hall of Fame
 1995 - Best All-Girl Sex Scene - Filme para The Dinner Party
 1995 - Best All-Girl Sex Scene - Vídeo para Buttslammers 4
 1995 - Most Outrageous Sex Scene para Depraved Fantasies
 1995 - Best Group Sex Scene - Filme para Sex
 1994 - Female Performer of the Year
 1990 - Best Group Sex Scene - Vídeo para Gang Bangs II
 1990 - Best Couples Sex Scene - Vídeo para The Chameleon

F.O.X.E
 1995 - Female Fan Favorite

Legends of Erotica
Hall of Fame

XRCO
 Hall of Fame
 1994 - Best Girl-Girl Sex Scene para The Dinner Party
 1993 - Female Performer (Body of Work)
 1992 - Unsung Siren

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais da Califórnia